Muralla de Zaragoza puede referirse a:

 Muralla romana de Zaragoza
 Muralla medieval de Zaragoza